Джефф Грабб (, р.1957) — писатель-фантаст, пишущий преимущественно в жанре фэнтези, автор таких книг как «Война братьев» и «Крестовый поход Либерти». Написал книги для нескольких фэнтезийных и фантастических серий, таких как Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Warcraft и StarCraft.

Грабб также является одним из сооснователей сеттинга Dragonlance (вместе с Трейси Хикмэн) и сеттинга Forgotten Realms (вместе с Эдом Гринвудом)

Он также является разработчиком сеттинга Spelljammer. Также он был одним из разработчиков  и Urban Arcana и ведущим разработчиком TSR Marvel Super Heroes.

Вместе со своей женой, Кейт Новак, написал несколько книг по вселенной Forgotten Realms, включая трилогию «Камень искателей», в которой был введён персонаж Алиас.

ArenaNet наняла Грабба написать историю для третьего продолжения её Guild Wars, Guild Wars Nightfall.

Библиография

Романы

Dragonlance 
 Злодеи
 Книга 5: Лорд Тид (1994, ISBN 0-09-945501-3)

Forgotten Realms 
 Трилогия «Камень искателей» (в соавторстве с Кейт Новак)
 Azure Bonds (1988, ISBN 0-88038-612-6)
 Шпора виверны (1990, ISBN 0-88038-902-8)
 Song of the Saurials (1991, ISBN 1-56076-060-5)
 The Harpers (в соавторстве с Кейт Новак)
 Книга 10: Маскарады (1995, ISBN 0-7869-0152-7)
 Книга 15: Отрава искателей (1997, ISBN 0-7869-0658-8)
 Потерянные боги (в соавторстве с Кейт Новак)
 Счастье Тиморы (1997, ISBN 0-7869-0726-6) [продолжение «Отравы искателей»]

Magic: The Gathering 
 Серия «Артефакты»
 Книга 1: Война братьев (1999, ISBN 0-7869-1357-6)
 Трилогия «Ледяной век»
 The Gathering Dark (1999)
 The Eternal Ice (2000)
 The Shattered Alliance (2000)

StarCraft 
 Крестовый поход Либерти (2001, ISBN 0-671-04148-7)

WarCraft 
 Последний страж (2001, ISBN 0-671-04151-7)

Комиксы

Forgotten Realms от «DC Comics» 
 «DC Comics» выпустило 25 комиксов по вселенной «Forgotten Realms»:    . Автором был Джефф Грабб.

Книги по ролевым играм

Spelljammer 
 Spelljammer: AD&D Adventures in Space Boxed Set (ноябрь 1989, ISBN 0-88038-762-9)
 Legend of Spelljammer Box Set (сентябрь 1991, ISBN 1-56076-083-4)

Примечания

Ссылки 
 Джефф Грабб на сайте Alliterates
 Джефф Грабб на сайте RPG United
 Джефф Габб на сайте Pen & Paper
 

 
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Английские писатели
Писатели-фантасты США
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Инженерного колледжа Университета Пердью